Сергей Варшавский:
 Варшавский, Сергей Иванович (1879—1945) — русский журналист, адвокат.
 Варшавский, Сергей Петрович (1906—1980) — русский советский писатель и коллекционер.